Лавры — символическая фигура речи, обозначающая победу или славу, которая ведёт своё происхождение от античной традиции использовать лавровые ветви в различных торжественных обрядах.

Топонимы 
 Лавры — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Лавры — деревня в Печорском районе Псковской области.

Другое 
 «Лавры» — художественный фильм режиссёра Владимира Горпенко (1972).